Захарьин-Юрьев (Захарьина-Юрьева) — русская составная фамилия.

 Известные носители 
 Захарьин-Юрьев, Василий Михайлович (?—1567) — русский государственный и военный деятель, боярин, воевода.
 Захарьин-Юрьев, Григорий Юрьевич (ум. 1556/1567) — русский боярин и воевода.
 Захарьин-Юрьев, Данила Романович (ум. 1564) — боярин, воевода и дворецкий.
 Захарьин-Юрьев, Михаил Юрьевич (?—1538) — русский государственный и военный деятель, боярин.
 Захарьин-Юрьев, Протасий Васильевич (?—1575) — дворянин московский и стольник.
Захарьина-Юрьева
 Захарьина-Юрьева, Анастасия Романовна (1530/1532—1560) — русская царица.
 Захарьина-Юрьева, Марфа Никитична (в замужестве Черкасская; ум. 1610) — боярыня Русского царства, тётка первого царя из династии Романовых.